Натуральне число 201
 201 рік до нашої ери
 201 рік нашої ери